Zug (kanton), een Zwitsers kanton
Zug (stad), de hoofdstad van dat kanton